Přimda steht für:
 Přimda, deutsch Pfraumberg, eine Kleinstadt in der tschechischen Region Pilsen
 Přimda (Berg), deutsch Pfraumberg, ein nahe dieser Stadt gelegener Berg (848 m. ü. M.)
 Burg Přimda, deutsch Burg Pfraumberg, eine auf dem Berg gelegene Burg
 Přimda (Naturreservat), Naturschutzgebiet im Okres Tachov, Tschechien